Бакше́ево:

 Бакшеево — деревня в Брянском районе Брянской области.
 Бакшеево — село в Александровском районе Владимирской области.
 Бакшеево — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Бакшеево — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.
 Бакшеево — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Бакшеево — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Бакшеево — посёлок в Шатурском районе Московской области.
 Бакшеево — железнодорожная станция, находящаяся на узкоколейной железной дороге ОАО «Шатурторф».
 Бакшеево — деревня в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
 Бакшеево — село в Тевризском районе Омской области.
 Бакшеево — деревня в Усть-Ишимском районе Омской области.
 Бакшеево — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Бакшеево — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Бакшеево — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Бакшеево — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Бакшеево — деревня в Переславском районе Ярославской области.

См. также 
 В списке российских дворянских родов упоминаются Бакшеевы (Бокшеевы), в ЭСБЕ есть короткая статья Бакшеевы.